Mykines ist:

 die westlichste Insel der Färöer, siehe Mykines
 eine Ortschaft in Griechenland, siehe Mykines (Ortsgemeinschaft)
 ein Gemeindebezirk und ehemalige Gemeinde in Griechenland, siehe Mykines (Gemeindebezirk)